Файзі (1547—1595) — визначний поет та письменник часів правління падишаха Акбара з династії Великих Моголів.
 Файзі Ахмед Сафієвич (1903—1958) — татарський радянський письменник, поет-лірик, лібретист, драматург літературознавець.
 Рахмат Файзі (1918—1988) — узбецький радянський письменник і сценарист, народний письменник Узбецької РСР (1978).